Локулус — это латинское слово, буквально означающее маленькое место, и оно использовалось во многих смыслах, в том числе для обозначения ранца. Ранцы носили римские солдаты как часть своей сарчины или багажа.

Ни один локулус не сохранился полностью, хотя некоторые небольшие частицы кожи, найденные в Бар-Хилле (Стратклайд, Шотландия), предварительно были идентифицированы как части локулуса. Объект в первую очередь известен по изображениям на Колонне Траяна.

Считается, что локулус имел размеры примерно 45 на 30 сантиметров (18 на 12 дюймов) и, вероятно, был сделан из кожи. Это правильный размер, чтобы быть сделанным из цельной козьей шкуры, хотя также возможно изготовление из телячьей кожи. Сумка была усилена диагональными ремнями. В центре передней части сумки эти ремни держали бронзовое кольцо с грибовидной заклёпкой, удерживающей треугольный клапан закрытым. В верхних углах находились два простых бронзовых кольца, которые использовались для подвешивания сумки, когда её несли на плечевом шесте или фурке.

Локулус, вероятно, использовался для хранения пайков и личных вещей солдат.

Реконструкция 
Было много попыток восстановить локулус путём исторической реконструкции.

Галерея

Литература 
 Питер Коннолли: Die römische Armee, Tessloff-Verlag, ISBN 3-7886-0180-9, Kap. Ausrüstung

Ссылки 

 Форт и лагерь Антонин Уолл: Бар-Хилл, Данбартон, Стратклайд
 Изображение реконструкции локулуса

Сумки